Jurjiwka (obwód dniepropetrowski)
 Jurjiwka (obwód łuhański)

 Zobacz także
 Jurjewka